Tusk ist der Familienname folgender Personen:
 Donald Tusk (* 1957), polnischer Politiker, ehemaliger Premierminister Polens und ehemaliger Präsident des Europäischen Rates
 Łukasz Tusk (* 1985), polnischer Politiker

Tusk bezeichnet:
 Tusk (1980), Film von Alejandro Jodorowsky
 Tusk (2014), Film von Kevin Smith
 ein Musikalbum der Alternative-Rock-Band Camper Van Beethoven
 Tusk (Album), Musikalbum der Rockgruppe Fleetwood Mac
 Tusk (Band), eine Schweizer Hard-Rock-Band der 1970er Jahre
 tusk, den Fahrtennamen von Eberhard Koebel

TUSK als Abkürzung steht für
 Tank Urban Survival Kit

Siehe auch:
 The Tusk, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

TUSK